Heilung steht für:

 Heilung, Prozess des Gesundwerdens
 Heilung (Recht) oder Konvaleszenz, die Überwindung eines Formmangels durch Erfüllung bestimmter Rechtsgeschäfte

 Heilung (Band), deutsch-dänische Pagan-Folk-Band (ab 2014)

Siehe auch:

 Heiler (Begriffsklärung)